HNL - kratica za "Hrvatska nogometna liga", vidi Prva hrvatska nogometna liga.

Kratice